Carneirensi – abitanti di Carneiros
Carneirensi – abitanti di General Carneiro (Paraná)